Metropolis (iz grških besed μήτηρ, mētēr - »mati« in πόλις, pólis - »mesto«) je izvirna oblika tujke metropola (slovensko velemesto). Metropolis je lahko tudi:

 Metropolis, nemški znanstvenofantastični film iz leta 1927
 Metropolis, izmišljeno mesto, kjer prebiva Superman
 Nicholas Metropolis, grško-ameriški matematik, fizik in računalnikar (1915 - 1999)

Mesto 
 Metropolis, Illinois, Združene države Amerike
 Metropolis, Nevada, Združene države Amerike
 Metropolis, Anatolija, Tučija

Glej tudi 
 metropolit